Das Internationaux de Strasbourg 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Straßburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 18. bis 24. Mai 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
1992